Françoise Dürr e Ann Jones hanno battuto in finale Rosie Casals e Billie Jean King 7-5, 4-6, 6-4.

Teste di serie

 Rosie Casals /  Billie Jean King (finale)
 Françoise Dürr /  Ann Jones (Campionesse)
 Maria Bueno /  Nancy Richey (semifinali)
 Annette Du Plooy /  Patricia Walkden (semifinali)

 Karen Krantzcke /  Kerry Reid (secondo turno)
 Galina Bakšeeva /  Anna Dmitrieva (quarti di finale)
 Jitka Volavkova /  Vlasta Kodešová (secondo turno)
 Edda Buding /  Ilse Buding (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1968